Гран-при Великобритании 1997 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на трассе Сильверстоун в Великобритании. Соревнования состоялись 13 июля 1997 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:24,475
 Первый подиум в карьере Александра Вурца

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании